15. Светско првенство у рукомету одржано је у Јапану од 16. маја до 1. јуна 1997. године. Прваци су постали играчи Русије који су у финалу били бољи од Шведске, док је треће место освојила репрезентација Француске.

Групна фаза

Група A

Група Б

Група Ц

Група Д

Завршница

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
  СП 1997.

Светско првенство у рукомету
Рукомет у 1997.